На́ппельбаум — еврейская фамилия. Известные носители:
 Наппельбаум, Моисей Соломонович (1869—1958) — российский фотограф-портретист.
 Наппельбаум, Ида Моисеевна (1900—1992) — поэтесса, его дочь.
 Наппельбаум, Лиля Моисеевна (1916—1988) — поэтесса, литературовед, литературный критик, его дочь.